«Сабена» ( — акроним от Société Anonyme Belge d'Exploitation de la Navigation Aérienne, Бельгийское акционерное общество аэронавигационного управления) — государственная авиакомпания Бельгии, существовавшая с 1923 по 2001 годы. Первый коммерческий рейс авиакомпании состоялся 1 апреля 1924 года по маршруту Амстердам — Роттердам — Брюссель — Страсбур — Базель. После объявления несостоятельности в 2001 году авиакомпанию «Сабена» сменила в 2001 году SN Brussels Airlines (в настоящее время называется Brussels Airlines).

«Сабена» стала испытывать сложности на европейском рынке авиаперевозок в 1990-е годы и была вынуждена вступать в различные партнёрские соглашения. Миноритарный пакет акций авиакомпании в 1993 году приобрела французская авиакомпания Air France, но вскоре избавилась от него. Два года спустя 49 % акций бельгийской государственной авиакомпании приобрела Swissair.

В конце 1990-х годов «Сабена» обновила свой флот, перейдя на Airbus, и сменила имидж, но после событий 11 сентября 2001 года оказалась в глубоком кризисе. Долг «Сабены» швейцарской авиакомпании составлял на этот момент 84 млн долларов США, и 2 октября было заявлено о неплатёжеспособности компании. 7 ноября был начат процесс ликвидации, вошедший в историю как самое крупное банкротство бельгийской компании.

Флот компании 
(по состоянию на момент банкротства в ноябре 2001 года:

Ранее эксплуатировавшиеся самолёты
Ниже представлен список самолётов, эксплуатировавшийся компанией Sabena с момента основания и далее:

Примечания

Источники

Ссылки 
Sabena (Archive)
Sabena India (Archive)
Sabena Technics
Sabena Flight Academy
Sabeniens
Official Virtual Airline
Gumbel, Peter. "The Last Days of Sabena." TIME. Sunday October 20, 2002.
 

Авиакомпании Бельгии
Государственные авиакомпании
Исчезнувшие компании Бельгии
Sabena